Ratswaage ist die Bezeichnung ehemaliger Waagegebäude (zumeist der vormaligen Institution städtische Waage bzw. Gemeindewaage):
 Ratswaage (Angermünde)
 Ratswaage (Halle (Saale))
 Ratswaage Lankwitz
 Ratswaage Lübeck, siehe Oberwaage
 Ratswaage Magdeburg
 Ratswaage Quedlinburg

Siehe auch:

 Alte Waage (Leipzig)
 Hotel Ratswaage in Magdeburg
 Neuer Markt (Potsdam)